Зобов'язання — поставлене перед собою завдання, обіцянка, які неодмінно повинні бути виконані.

 Зобов'язання в цивільному праві — правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

 Зобов'язання в бухгалтерському обліку — заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства (економічних вигод).

Примітки